Mỹ (auch My oder Mĩ) ist eine vietnamesische Wortsilbe, die auch als weiblicher Vor- und Mittelname Verwendung findet.

Herkunft und Bedeutung
Mỹ entstammt dem sino-vietnamesischen Vokabular (Từ Hán Việt) und ist die Quốc-Ngữ-Umschrift des chinesischen Schriftzeichens  mit den Bedeutungen „schön“ und „Amerika“. Aufgrund der ersteren, ursprünglichen Wortbedeutung findet sich die Silbe häufig in Ortsnamen, etwa Mỹ Tho, Mỹ Sơn, Mỹ Lai oder Phú Mỹ.

Daneben wird die Silbe auch gelegentlich als Bestandteil von vietnamesischen Frauennamen verwendet, meist als Mittelname, seltener als Vorname beziehungsweise Vornamensbestandteil.

Der Name ist nicht zu verwechseln mit dem in Schweden verbreiteten weiblichen Vornamen My.

Bekannte Namensträgerinnen
 Đỗ Mỹ Linh (* 1975), vietnamesische Sängerin, bekannt als Mỹ Linh
 Đỗ Mỹ Linh (* 1996), vietnamesisches Model
 Nguyễn Thị Mỹ Liên (* 1951), südvietnamesische Schwimmerin
 Phan Thị Mỹ Tâm (* 1981), vietnamesische Sängerin, bekannt als Mỹ Tâm
 Trương Mỹ Hoa (* 1945), vietnamesische Politikerin, Vizepräsidentin
 Vũ Thị Hoàng My (* 1988), vietnamesisches Model

Einzelnachweise 

Vietnamesische Phrase
Vietnamesischer Personenname
Weiblicher Vorname